Leptosomus discolor é uma espécie de ave que habita as florestas de Madagáscar e das ilhas Comores. É uma espécie de dimensões médias e uma alimentação à base de insectos. Ao contrário dos restantes coraciformes, o Leptosomus discolor apresenta dimorfismo sexual: os machos têm a plumagem cinzenta-aveludada, com as costas, asas e cauda verde-escuro; as fêmeas e juvenis são castanho-pardo.

Leptosomus discolor é a única espécie no género Leptosomus, da família Leptosomatidae e da ordem Leptosomiformes (embora tradicionalmente fosse incluída entre os coraciformes).

 
 Leptosomus: Analyse D'Une Nouvelle Ornithologie Élémentaire p. 28
 Leptosomus discolor: Tabula affinitatum animalium p. 186

Coraciiformes
Géneros de aves
Aves descritas em 1783